Воловенко Василь Васильович — помічник лісничого Клавдієвського лісництва Клавдієвського лісового господарства, заслужений лісівник України.
 Воловенко Ігор Іванович (1975—2016) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Воловенко Юліан Михайлович (* 1950) — доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Примітки